La saison 2007-2008 du Montpellier Hérault Sport Club a vu le club évoluer en Ligue 2 pour la quatrième saison consécutive.

Au terme d'une saison où le club reste englué dans le ventre mou du classement, les pailladins terminent à la , position relativement décevante par rapport au recrutement réalisé, mais bien loin des affres de la saison précédente.

L'équipe réalise cependant des parcours honorables en Coupe de France et en Coupe de la Ligue ne cédant que face à des clubs de Ligue 1.

Déroulement de la saison 

En début de saison, Rolland Courbis va faire ce qu'il n'avait pas eu le temps de faire la saison précédente, créer un groupe de joueurs uni et compétitif. Et c'est tout particulièrement dans ce domaine que le technicien marseillais apporte une différence avec ses prédécesseurs, en ayant un des plus gros carnet d'adresse du football français et la sympathie des joueurs et dirigeants des clubs par lesquels il est passé.

En effet, malgré un budget de recrutement des plus minces, il parvient à faire venir et revenir Grégory Lacombe et Nenad Dzodic de l'AC Ajaccio club qu'il avait entrainé. Il se fait également prêté l'attaquant de l'OGC Nice, Souleymane Camara qui a une grande expérience du haut niveau. Il n'arrive cependant pas à garder Jimmy Mainfroi et surtout Jérôme Lafourcade, le meilleur buteur du club depuis deux saisons.

Dans cette saison qui se présente comme une saison de reconstruction, Rolland décide de faire table rase du passé est de faire confiance aux jeunes. Ainsi des joueurs cadres de la saison passés comme Robert Malm ou Didier Neumann se retrouve assez rapidement sur le banc, et de jeunes joueurs issus du centre de formation se voient lancé dans le grand bain. En effet, déjà présent dans le groupe pro les années précédentes, Jamel Saihi, Mapou Yanga-Mbiwa et Karim Aït-Fana vont se voir attribuer des postes de titulaire, inespérés pour des jeunes joueurs de leurs ages.

Les résultats sportifs de la saison sont assez convenable lorsqu'on regarde ceux des saisons passées. L'équipe se maintient toute la saison dans la première moitié du classement et termine à une  plus qu'honorable, mais plus que ce classement, les observateurs noteront que Rolland Courbis a construit les fondations d'une équipe solide pour essayer de faire mieux lors de la saison suivante.

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Ligue 2

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques 

Buts
 Premier but de la saison :  Grégory Lacombe contre le FC Libourne-Saint-Seurin lors de la  de championnat
 Premier doublé :  Víctor Hugo Montaño contre le Stade brestois lors des 1/16 de finale de Coupe de la Ligue
 Plus grande marge : 5 buts (marge positive) 5-0 face au FC Libourne-Saint-Seurin lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 5 buts 2-3 face au Clermont Foot lors de la  et de la  de championnat et 5-0 face au FC Libourne-Saint-Seurin lors de la 
 Victoires consécutives :3 matchs du 5 au 18 janvier
 Défaites consécutives :3 matchs du 19 au 31 octobre
 Matchs sans défaite :8 matchs du 28 août au 5 octobre
 Matchs sans victoire :4 matchs du 2 au 21 décembre et du 15 avril au 2 mai

Discipline

 Premier carton jaune :  Alexis N'Gambi contre le FC Libourne-Saint-Seurin lors de la  de championnat
 Premier carton rouge :  Geoffrey Jourdren contre le Stade de Reims lors de la  de championnat
 Plus grand nombre de cartons dans un match : 5  contre le FC Libourne-Saint-Seurin et  contre le SC Bastia

Affluences
 Meilleure affluence : 12 607 spectateurs contre Le Havre AC, , 
 Plus mauvaise affluence : 
 En championnat : 5 588 spectateurs contre l'Amiens SC, ,  
 Autre compétition : 3 682 spectateurs contre le Dijon FCO, ,  de la coupe de la Ligue

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel du MHSC 2007-2008 
 Le MHSC sur le site de la LFP
 Le MHSC 2007-2008 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier